Vier steht für:
 Vier, natürliche Zahl
 Vier (Boizenburg/Elbe), Ortsteil von Boizenburg/Elbe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Vier (Film), österreichischer Fernsehfilm aus der Reihe Landkrimi (2021)
 Vier (Ruhwinkel), Ortsteil von Ruhwinkel, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 ViER, seit Juni 2021 zweimonatlich erscheinendes, der Querdenker-Bewegung nahestehendes Magazin 

 Orgelbau Vier, deutsche Orgelbaufirma

Vier ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Vier (* 1972), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Daniel Vier (* 1982), brasilianisch-deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 4 (Begriffsklärung)
 4.0
 IV
 Die Vier
 Four
 Geviert
 Vir
 Fier (Begriffsklärung)
 Typ 4